Operador nabla, operador diferencial vectorial representat amb el símbol nabla ∇.
 Símbol nabla, símbol que s'escriu com a ∇.